Алфавітний список румунських художників.

А 
 Теодор Аман (1831–1891)
  (1850-1882)

Б

В

Г

Ґ

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Ї

Й

К

Л

М 
  (1854-1935)

Н

О

П 
Лаура Поанте

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш 
 Віктор Шиверт (1863–1926)

Щ

Ю

Я

Примітки 

Списки осіб
Списки:Румунія
 
Р